El término barrios puede referirse a:

 El plural de barrio, la subdivisión con identidad propia de una ciudad o pueblo;

Divisiones administrativas 
 Barrios, localidad en la provincia de Jujuy, Argentina;
 Barrios Unidos, en Bogotá, Colombia;
 Barrios Unidos, en Coclé, Panamá;
 Ciudad Barrios, en El Salvador;
 Los Barrios, en la provincia de Cádiz, España;
 Lombillo de Los Barrios, pedanía de Ponferrada en la provincia de León, España;
 Puerto Barrios, en Guatemala;

Apellido 
 Barrio, Barrios y de Barrios, apellidos vascos:
 Ángel Barrios (1882-†), compositor y guitarrista español;
 Aníbal Barrios Pintos (1918-2011), historiador uruguayo;
 Arturo Barrios (1962-), atleta mexicano;
 Eduardo peralta (1884-1963), cuentista, dramaturgo y novelista chileno;
 Gerardo Barrios (1813-1865), Presidente de El Salvador (durante 1859-1863);
 Gonzalo Barrios (1902-1993), político venezolano;
 Jorge "La Hiena" Barrios (1976-),  boxeador argentino;
 Justo Rufino Barrios (1835-1885), Presidente de Guatemala (durante 1873-1885);
 Nicolas Barrios (1908 - 1979), ensayista argentino, creador de bibliotecas rurales, y procursor de literacidad.

Desambiguaciones de nombre y apellido
 Ángel Barrios
 Arturo Barrios